El príncipe Tupoutoʻa ʻUlukalala (Siaosi Manumataongo ʻAlaivahamamaʻo ʻAhoʻeitu Konstantin Tukuʻaho; Nukuʻalofa, 17 de septiembre de 1985), es el heredero al trono de Tonga. Hijo varón mayor de los reyes Tupou VI y  Nanasipauʻu Tukuʻaho. Actualmente ocupa la primera posición en la línea de sucesión al trono de Tonga. Sustituyó a su padre en el título de VIII Príncipe ʻUlukālala, el 25 de septiembre de 2006. Este título, ʻUlukālala, se refiere al dominio de Hihifo, en Vava’u. También lo sucedió en el título de V Príncipe Tupoutoʻa. Recibe el tratamiento de Alteza Real.

Formación y carrera militar 
Cursó sus estudios en el Tupou College de Tongatapu. Tras graduarse sirvió en las Fuerzas Armadas de Tonga como Oficial Cadete.

En diciembre de 2018 concluyó un curso en el Australian Defense College, y se graduó de la Universidad Nacional Australiana con una Maestría en Estudios Militares y de Defensa. En 2021 obtuvo una Maestría en Diplomacia por el mismo centro educativo.

Matrimonio y descendencia 

Contrajo matrimonio en la Iglesia Metodista Centenaria de Nukualofa el 12 de julio de 2012 con su doble prima segunda, La Honorable Sinaitakala Fakafānua (nacida circa 1987), hija de El Honorable Dr. Kinikinilau Fakafānua, VII Noble Fakafānua, y de su esposa, la Princesa ʻOfeina de Tonga, Lady Fakafānua, ambos primos hermanos del Rey Tupou VI. 

Tienen tres hijos en común:
 Su Alteza Real el Príncipe Taufaʻahau Manumataongo - Taufa’ahau Manumataongo Tuku’aho (nacido el 10 de mayo de 2013 en Auckland).

 Su Alteza Real la Princesa Halaevalu Mataʻaho (nacida el 12 de julio de 2014 en Auckland).

 Su Alteza Real la Princesa Nanasipau'u (nacida el 20 de marzo de 2018 en Auckland).
Su Alteza Real la Princesa Salote Mafileʻo Pilolevu (nacida el 25 de febrero de 2021 en Canberra).

Títulos y estilos 
 17 de septiembre de 1985 - 25 de septiembre de 2006: Su Alteza Real el Príncipe Siaosi Manumataongo Tukuʻaho de Tonga.
 25 de septiembre de 2006 - 30 de mayo de 2012: Su Alteza Real el Príncipe ʻUlukālala.
 30 de mayo de 2012 - presente: Su Alteza Real el Príncipe Heredero Tupoutoʻa ʻUlukālala de Tonga.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas tonganas 
  Caballero Gran Cruz de la Ilustrísima Orden de la Reina Sālote Tupou III (31/07/2008).
  Caballero Gran Collar de la Ilustrísima Orden de la Reina Sālote Tupou III (30/06/2015).
  Caballero Gran Cruz de la Orden de la Corona de Tonga.
  Medalla Conmemorativa de la Coronación del Rey Jorge Tupou V (01/08/2008).
  Medalla Conmemorativa de la Coronación del Rey Tupou VI (04/07/2015).

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Caballero Gran Cruz de la Real Orden de Francisco I (Casa de Borbón-Dos Sicilias, 28/07/2012).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Compromiso matrimonial

Príncipes de Tonga
Príncipes herederos
Herederos al trono
Nobles de Tonga